Erslev steht für folgende geographische Objekte:

 Erslev (Favrskov Kommune), Ort in der Favrskov Kommune, Dänemark
 Erslev (Morsø Kommune), Ort im Erslev Sogn, Morsø Kommune, Dänemark

Erslev ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Jacob Erslev (1919–2003), dänisch-US-amerikanischer Arzt und Physiologe
 Anna Erslev (1862–1919), dänische Schriftstellerin 
 Edvard Erslev (1824–1892), dänischer Geograph 
 Emil Erslev (1817–1882), dänischer Musikalienhändler 
 Jacob Erslev (1819–1902), dänischer Verleger und Buchhändler 
 Kristian Erslev (1852–1930), dänischer Historiker